|-
|(133001)||2002 TF282|| align=right|16,0|| align=right|2,693|| align=right|0,290|| align=right|5,02|| align=right|4,419||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133002)||2002 TE286|| align=right|13,4|| align=right|3,068|| align=right|0,221|| align=right|13,03|| align=right|5,373||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133003)||2002 TM289|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,264|| align=right|15,09|| align=right|5,573||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133004)||2002 TU290|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,099|| align=right|8,95|| align=right|5,006||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133005)||2002 TH296|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,235|| align=right|5,33|| align=right|5,381||MBA||11. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133006)||2002 TZ298|| align=right|14,0|| align=right|3,047|| align=right|0,239|| align=right|9,98|| align=right|5,318||MBA||12. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133007)||2002 TB317|| align=right|15,4|| align=right|3,091|| align=right|0,150|| align=right|16,45|| align=right|5,433||MBA||5. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(133008)||2002 TU325|| align=right|15,1|| align=right|3,177|| align=right|0,197|| align=right|8,53|| align=right|5,661||MBA||5. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(133009)||2002 TT350|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,070|| align=right|10,78|| align=right|5,015||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(133010)||2002 UL5|| align=right|15,2|| align=right|3,165|| align=right|0,182|| align=right|5,89|| align=right|5,629||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133011)||2002 UN8|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,155|| align=right|24,46|| align=right|5,596||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133012)||2002 UT16|| align=right|14,3|| align=right|3,436|| align=right|0,057|| align=right|20,71|| align=right|6,368||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(133013)||2002 US22|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,117|| align=right|9,42|| align=right|5,109||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(133014)||2002 UD48|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,196|| align=right|13,36|| align=right|5,452||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133015)||2002 VK2|| align=right|14,1|| align=right|3,119|| align=right|0,125|| align=right|28,99|| align=right|5,507||MBA||3. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133016)||2002 VY7|| align=right|13,8|| align=right|3,484|| align=right|0,072|| align=right|8,60|| align=right|6,502||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133017)||2002 VQ47|| align=right|15,0|| align=right|3,136|| align=right|0,289|| align=right|7,61|| align=right|5,554||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133018)||2002 VJ51|| align=right|15,1|| align=right|2,883|| align=right|0,128|| align=right|5,84|| align=right|4,894||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133019)||2002 VJ56|| align=right|14,6|| align=right|3,159|| align=right|0,166|| align=right|9,14|| align=right|5,613||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133020)||2002 VP61|| align=right|14,0|| align=right|3,101|| align=right|0,222|| align=right|4,81|| align=right|5,460||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133021)||2002 VJ67|| align=right|15,6|| align=right|2,817|| align=right|0,103|| align=right|5,40|| align=right|4,727||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133022)||2002 VG73|| align=right|14,4|| align=right|3,203|| align=right|0,203|| align=right|13,33|| align=right|5,731||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133023)||2002 VY118|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,289|| align=right|6,53|| align=right|4,554||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133024)||2002 VP120|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,095|| align=right|9,13|| align=right|5,101||MBA||12. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133025)||2002 VC127|| align=right|15,5|| align=right|3,140|| align=right|0,244|| align=right|0,87|| align=right|5,562||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133026)||2002 WW11|| align=right|15,2|| align=right|2,810|| align=right|0,242|| align=right|10,24|| align=right|4,710||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133027)||2002 XJ4|| align=right|17,5|| align=right|1,771|| align=right|0,202|| align=right|15,11|| align=right|2,355||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(133028)||2002 XH42|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,343|| align=right|10,37|| align=right|4,584||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133029)||2002 XT45|| align=right|16,1|| align=right|1,983|| align=right|0,086|| align=right|16,96|| align=right|2,791||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133030)||2002 XC69|| align=right|16,9|| align=right|1,928|| align=right|0,153|| align=right|20,41|| align=right|2,676||MBA||13. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133031)||2002 XM69|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,050|| align=right|8,19|| align=right|5,431||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133032)||2002 XU102|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,276|| align=right|1,50|| align=right|5,451||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133033)||2002 YD2|| align=right|16,5|| align=right|1,903|| align=right|0,080|| align=right|21,84|| align=right|2,624||MBA||27. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(133034)||2002 YZ2|| align=right|15,9|| align=right|1,977|| align=right|0,057|| align=right|17,84|| align=right|2,780||MBA||28. prosince 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(133035)||2003 AP2|| align=right|16,4|| align=right|1,886|| align=right|0,079|| align=right|22,53|| align=right|2,589||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133036)||2003 AX2|| align=right|16,9|| align=right|1,913|| align=right|0,099|| align=right|17,04|| align=right|2,646||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133037)||2003 AB3|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,367|| align=right|28,98|| align=right|4,256||MBA||3. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133038)||2003 AD10|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,335|| align=right|6,68|| align=right|4,093||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133039)||2003 AJ34|| align=right|18,1|| align=right|1,996|| align=right|0,209|| align=right|3,55|| align=right|2,820||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133040)||2003 BB34|| align=right|16,5|| align=right|1,920|| align=right|0,111|| align=right|22,52|| align=right|2,659||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133041)||2003 BU38|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,084|| align=right|9,75|| align=right|5,325||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133042)||2003 BX42|| align=right|17,0|| align=right|1,888|| align=right|0,074|| align=right|23,41|| align=right|2,593||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133043)||2003 BC43|| align=right|17,3|| align=right|1,792|| align=right|0,153|| align=right|10,08|| align=right|2,398||MBA||29. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133044)||2003 BM46|| align=right|16,9|| align=right|1,915|| align=right|0,094|| align=right|23,23|| align=right|2,649||MBA||29. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133045)||2003 BH73|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,206|| align=right|26,99|| align=right|5,698||MBA||29. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133046)||2003 BC79|| align=right|16,7|| align=right|1,953|| align=right|0,074|| align=right|17,87|| align=right|2,729||MBA||31. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133047)||2003 CG4|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,032|| align=right|9,81|| align=right|5,034||MBA||1. února 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133048)||2003 CG15|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,247|| align=right|27,27|| align=right|3,261||MBA||4. února 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133049)||2003 DU7|| align=right|16,9|| align=right|1,918|| align=right|0,038|| align=right|23,59|| align=right|2,657||MBA||24. února 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(133050)||2003 DB17|| align=right|16,4|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|3,01|| align=right|4,161||MBA||21. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133051)||2003 EH|| align=right|16,3|| align=right|1,908|| align=right|0,067|| align=right|22,67|| align=right|2,634||MBA||2. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133052)||2003 EA1|| align=right|16,2|| align=right|1,960|| align=right|0,080|| align=right|24,12|| align=right|2,744||MBA||2. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133053)||2003 EB17|| align=right|16,5|| align=right|1,911|| align=right|0,047|| align=right|21,40|| align=right|2,642||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133054)||2003 EL40|| align=right|15,1|| align=right|1,926|| align=right|0,073|| align=right|22,88|| align=right|2,672||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133055)||2003 EN40|| align=right|16,3|| align=right|1,962|| align=right|0,032|| align=right|23,11|| align=right|2,747||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133056)||2003 EU43|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,145|| align=right|2,89|| align=right|4,236||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133057)||2003 EC54|| align=right|15,2|| align=right|1,920|| align=right|0,116|| align=right|21,51|| align=right|2,660||MBA||11. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133058)||2003 ED54|| align=right|15,7|| align=right|1,904|| align=right|0,081|| align=right|21,45|| align=right|2,627||MBA||11. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133059)||2003 EC58|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,285|| align=right|23,92|| align=right|3,445||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133060)||2003 FT7|| align=right|16,2|| align=right|1,951|| align=right|0,122|| align=right|23,36|| align=right|2,725||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133061)||2003 FT9|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,129|| align=right|6,98|| align=right|3,621||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133062)||2003 FP20|| align=right|16,0|| align=right|1,938|| align=right|0,140|| align=right|19,69|| align=right|2,698||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133063)||2003 FM23|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,143|| align=right|4,21|| align=right|3,593||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133064)||2003 FF47|| align=right|16,9|| align=right|2,187|| align=right|0,141|| align=right|4,77|| align=right|3,233||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133065)||2003 FH54|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,150|| align=right|5,25|| align=right|3,315||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133066)||2003 FQ124|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,145|| align=right|6,40|| align=right|3,422||MBA||30. března 2003||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(133067)||2003 FB128|| align=right|6,8|| align=right|39,85|| align=right|0,261|| align=right|8,87|| align=right|252||PLT||30. března 2003||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(133068)||2003 HD1|| align=right|16,7|| align=right|2,249|| align=right|0,153|| align=right|6,02|| align=right|3,373||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(133069)||2003 HU29|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|3,332||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133070)||2003 HP31|| align=right|16,9|| align=right|2,310|| align=right|0,099|| align=right|3,08|| align=right|3,510||MBA||26. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133071)||2003 HT35|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,396||MBA||27. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133072)||2003 HC39|| align=right|16,6|| align=right|2,260|| align=right|0,145|| align=right|8,10|| align=right|3,397||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133073)||2003 HZ46|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,136|| align=right|23,75|| align=right|3,508||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133074)||2003 HW53|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,139|| align=right|3,55|| align=right|3,364||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(133075)||2003 JX5|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,098|| align=right|3,02|| align=right|3,333||MBA||1. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133076)||2003 JO8|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,117|| align=right|7,53|| align=right|3,358||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133077)||2003 JZ10|| align=right|16,9|| align=right|2,248|| align=right|0,045|| align=right|4,02|| align=right|3,370||MBA||4. května 2003||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(133078)||2003 JU13|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,198|| align=right|24,47|| align=right|3,497||MBA||5. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133079)||2003 JO17|| align=right|16,8|| align=right|2,207|| align=right|0,173|| align=right|4,41|| align=right|3,277||MBA||11. května 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133080)||2003 KZ9|| align=right|16,2|| align=right|2,192|| align=right|0,150|| align=right|6,86|| align=right|3,245||MBA||26. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133081)||2003 KH16|| align=right|16,5|| align=right|2,313|| align=right|0,227|| align=right|1,63|| align=right|3,517||MBA||25. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133082)||2003 KV16|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,103|| align=right|6,35|| align=right|3,856||MBA||29. května 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(133083)||2003 MF2|| align=right|16,5|| align=right|2,249|| align=right|0,151|| align=right|6,81|| align=right|3,372||MBA||22. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133084)||2003 MU4|| align=right|17,1|| align=right|2,349|| align=right|0,235|| align=right|4,38|| align=right|3,599||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133085)||2003 MY4|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,231|| align=right|6,15|| align=right|3,661||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133086)||2003 MN5|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,37|| align=right|3,415||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133087)||2003 MX5|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,267|| align=right|6,17|| align=right|3,528||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133088)||2003 MG7|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,027|| align=right|21,56|| align=right|4,151||MBA||26. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133089)||2003 MQ8|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,140|| align=right|16,47|| align=right|4,097||MBA||28. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133090)||2003 MS9|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,382|| align=right|2,30|| align=right|3,601||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133091)||2003 MH10|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,196|| align=right|21,91|| align=right|4,678||MBA||29. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133092)||2003 MU11|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,204|| align=right|1,51|| align=right|3,649||MBA||27. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133093)||2003 NP|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,170|| align=right|6,75|| align=right|3,348||MBA||1. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133094)||2003 ND5|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,220|| align=right|15,62|| align=right|4,176||MBA||5. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133095)||2003 NU6|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,230|| align=right|2,57|| align=right|3,631||MBA||7. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133096)||2003 NY7|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|3,35|| align=right|3,677||MBA||8. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133097)||2003 NE8|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,241|| align=right|5,84|| align=right|4,106||MBA||8. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133098)||2003 NM8|| align=right|15,6|| align=right|2,484|| align=right|0,182|| align=right|8,85|| align=right|3,914||MBA||7. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133099)||2003 NL11|| align=right|16,8|| align=right|2,326|| align=right|0,157|| align=right|6,05|| align=right|3,546||MBA||3. července 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133100)||2003 OJ1|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,199|| align=right|1,24|| align=right|3,818||MBA||18. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133101)||2003 OJ2|| align=right|17,1|| align=right|2,198|| align=right|0,168|| align=right|5,20|| align=right|3,259||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133102)||2003 OF6|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,146|| align=right|6,66|| align=right|3,467||MBA||23. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133103)||2003 OG7|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|4,80|| align=right|3,690||MBA||24. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133104)||2003 OP8|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,073|| align=right|3,58|| align=right|4,494||MBA||26. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133105)||2003 OG10|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,198|| align=right|2,40|| align=right|3,797||MBA||25. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133106)||2003 OS10|| align=right|17,2|| align=right|2,271|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|3,423||MBA||27. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133107)||2003 OX10|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,217|| align=right|7,46|| align=right|3,508||MBA||27. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133108)||2003 OM13|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,193|| align=right|4,41|| align=right|3,552||MBA||28. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133109)||2003 OO18|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,083|| align=right|22,33|| align=right|3,804||MBA||25. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133110)||2003 ON19|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,209|| align=right|12,72|| align=right|5,369||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133111)||2003 OW20|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,206|| align=right|3,68|| align=right|3,574||MBA||31. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133112)||2003 OV21|| align=right|15,6|| align=right|2,903|| align=right|0,013|| align=right|1,29|| align=right|4,945||MBA||29. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133113)||2003 OO22|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,265|| align=right|1,41|| align=right|3,654||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133114)||2003 OA23|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,188|| align=right|1,78|| align=right|3,626||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133115)||2003 OR25|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,138|| align=right|5,91|| align=right|3,651||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133116)||2003 OY25|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|5,70|| align=right|3,776||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133117)||2003 OB27|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,151|| align=right|4,18|| align=right|3,658||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133118)||2003 ON27|| align=right|16,8|| align=right|2,385|| align=right|0,184|| align=right|2,62|| align=right|3,682||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133119)||2003 OK28|| align=right|15,3|| align=right|2,919|| align=right|0,078|| align=right|8,67|| align=right|4,986||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133120)||2003 OO31|| align=right|16,9|| align=right|2,337|| align=right|0,266|| align=right|4,03|| align=right|3,573||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133121)||2003 OC32|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,046|| align=right|22,43|| align=right|4,203||MBA||29. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133122)||2003 OD32|| align=right|14,4|| align=right|2,785|| align=right|0,167|| align=right|26,43|| align=right|4,647||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133123)||2003 PO1|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,215|| align=right|4,50|| align=right|3,631||MBA||1. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133124)||2003 PP1|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,187|| align=right|2,04|| align=right|3,780||MBA||1. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133125)||2003 PF2|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,151|| align=right|5,49|| align=right|3,588||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133126)||2003 PJ3|| align=right|15,4|| align=right|2,639|| align=right|0,164|| align=right|14,34|| align=right|4,287||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133127)||2003 PY3|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,192|| align=right|1,40|| align=right|3,698||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133128)||2003 PZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,181|| align=right|5,57|| align=right|3,585||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133129)||2003 PV4|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,279|| align=right|1,09|| align=right|3,543||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133130)||2003 PB6|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,146|| align=right|3,01|| align=right|3,670||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133131)||2003 PC8|| align=right|15,6|| align=right|2,515|| align=right|0,179|| align=right|2,53|| align=right|3,989||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133132)||2003 PJ8|| align=right|16,9|| align=right|2,436|| align=right|0,164|| align=right|5,88|| align=right|3,801||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133133)||2003 PH9|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,106|| align=right|2,09|| align=right|3,704||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133134)||2003 PN11|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,497||MBA||5. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133135)||2003 PG12|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,465||MBA||5. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133136)||2003 QS2|| align=right|15,3|| align=right|3,236|| align=right|0,132|| align=right|4,52|| align=right|5,819||MBA||19. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133137)||2003 QQ4|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,107|| align=right|7,02|| align=right|3,664||MBA||18. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133138)||2003 QF6|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,137|| align=right|4,93|| align=right|4,045||MBA||18. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133139)||2003 QR6|| align=right|16,7|| align=right|2,289|| align=right|0,218|| align=right|1,26|| align=right|3,463||MBA||20. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133140)||2003 QM7|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,206|| align=right|1,55|| align=right|3,663||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133141)||2003 QN7|| align=right|16,8|| align=right|2,287|| align=right|0,177|| align=right|5,57|| align=right|3,458||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133142)||2003 QH9|| align=right|16,5|| align=right|2,460|| align=right|0,134|| align=right|6,56|| align=right|3,858||MBA||20. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133143)||2003 QS11|| align=right|15,4|| align=right|2,984|| align=right|0,108|| align=right|1,54|| align=right|5,155||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133144)||2003 QK13|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,134|| align=right|11,28|| align=right|5,375||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133145)||2003 QZ15|| align=right|16,6|| align=right|2,213|| align=right|0,024|| align=right|5,71|| align=right|3,291||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133146)||2003 QB17|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,104|| align=right|7,21|| align=right|4,617||MBA||21. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133147)||2003 QC18|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,223|| align=right|2,77|| align=right|3,807||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133148)||2003 QF19|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,213|| align=right|6,82|| align=right|3,577||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133149)||2003 QJ19|| align=right|16,7|| align=right|2,452|| align=right|0,197|| align=right|2,30|| align=right|3,838||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133150)||2003 QX19|| align=right|16,7|| align=right|2,528|| align=right|0,118|| align=right|5,11|| align=right|4,019||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133151)||2003 QQ20|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,162|| align=right|14,36|| align=right|4,012||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133152)||2003 QT20|| align=right|15,1|| align=right|3,046|| align=right|0,175|| align=right|3,42|| align=right|5,314||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133153)||2003 QU21|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,106|| align=right|13,33|| align=right|4,336||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133154)||2003 QL23|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,130|| align=right|5,85|| align=right|3,551||MBA||20. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133155)||2003 QA24|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|2,04|| align=right|3,549||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133156)||2003 QZ25|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,154|| align=right|3,97|| align=right|3,592||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133157)||2003 QQ26|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,113|| align=right|18,88|| align=right|5,484||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133158)||2003 QE27|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,069|| align=right|16,08|| align=right|5,617||MBA||23. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133159)||2003 QG30|| align=right|15,3|| align=right|2,449|| align=right|0,264|| align=right|7,70|| align=right|3,831||MBA||22. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133160)||2003 QK30|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,156|| align=right|8,19|| align=right|3,625||MBA||24. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133161)||2003 QE31|| align=right|15,7|| align=right|2,987|| align=right|0,049|| align=right|9,98|| align=right|5,162||MBA||24. srpna 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(133162)||2003 QP32|| align=right|15,6|| align=right|2,772|| align=right|0,079|| align=right|2,31|| align=right|4,615||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133163)||2003 QT32|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,244|| align=right|23,56|| align=right|3,645||MBA||21. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133164)||2003 QV33|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,170|| align=right|1,79|| align=right|3,717||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133165)||2003 QZ36|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,229|| align=right|3,35|| align=right|3,543||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133166)||2003 QG37|| align=right|16,3|| align=right|2,529|| align=right|0,148|| align=right|2,92|| align=right|4,022||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133167)||2003 QZ39|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,224|| align=right|1,22|| align=right|3,620||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133168)||2003 QB41|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,246|| align=right|2,44|| align=right|3,412||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133169)||2003 QO41|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,204|| align=right|3,23|| align=right|3,811||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133170)||2003 QC42|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,163|| align=right|18,33|| align=right|5,581||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133171)||2003 QG42|| align=right|14,7|| align=right|3,119|| align=right|0,194|| align=right|17,46|| align=right|5,508||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133172)||2003 QH42|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,267|| align=right|2,42|| align=right|5,540||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133173)||2003 QK42|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,358|| align=right|0,82|| align=right|4,234||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133174)||2003 QE45|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,141|| align=right|7,79|| align=right|3,524||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133175)||2003 QB47|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,117|| align=right|5,08|| align=right|5,491||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133176)||2003 QD47|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,183|| align=right|6,47|| align=right|3,515||MBA||24. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133177)||2003 QB48|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,072|| align=right|14,11|| align=right|4,397||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133178)||2003 QK48|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,220|| align=right|4,38|| align=right|3,479||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133179)||2003 QV48|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|5,72|| align=right|3,640||MBA||21. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133180)||2003 QH50|| align=right|14,4|| align=right|3,096|| align=right|0,097|| align=right|12,65|| align=right|5,446||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133181)||2003 QO50|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,215|| align=right|5,72|| align=right|3,727||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133182)||2003 QV50|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,166|| align=right|3,55|| align=right|3,588||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133183)||2003 QU51|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,238|| align=right|5,53|| align=right|3,522||MBA||23. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133184)||2003 QE53|| align=right|14,2|| align=right|3,207|| align=right|0,168|| align=right|28,41|| align=right|5,742||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133185)||2003 QF53|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,200|| align=right|5,15|| align=right|3,553||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133186)||2003 QH53|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,183|| align=right|3,73|| align=right|4,165||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133187)||2003 QS53|| align=right|16,6|| align=right|2,468|| align=right|0,182|| align=right|3,38|| align=right|3,875||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133188)||2003 QW53|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,217|| align=right|2,72|| align=right|3,634||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133189)||2003 QM54|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,207|| align=right|3,66|| align=right|3,730||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133190)||2003 QT54|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,122|| align=right|6,21|| align=right|3,698||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133191)||2003 QW54|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,130|| align=right|8,13|| align=right|3,555||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133192)||2003 QG55|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,172|| align=right|4,94|| align=right|3,687||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133193)||2003 QK57|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,138|| align=right|4,70|| align=right|3,378||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133194)||2003 QG58|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,076|| align=right|11,01|| align=right|5,476||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133195)||2003 QE59|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,215|| align=right|6,68|| align=right|3,594||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133196)||2003 QQ59|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,078|| align=right|4,23|| align=right|4,374||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133197)||2003 QS59|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,236|| align=right|5,17|| align=right|3,686||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133198)||2003 QJ60|| align=right|16,2|| align=right|2,451|| align=right|0,202|| align=right|3,05|| align=right|3,836||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133199)||2003 QJ62|| align=right|14,3|| align=right|3,236|| align=right|0,114|| align=right|18,83|| align=right|5,819||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133200)||2003 QU62|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,028|| align=right|5,60|| align=right|4,359||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133201)||2003 QH63|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,133|| align=right|9,49|| align=right|4,597||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133202)||2003 QT63|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,207|| align=right|7,42|| align=right|3,764||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133203)||2003 QC64|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,289|| align=right|4,61|| align=right|4,157||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133204)||2003 QH64|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,146|| align=right|9,01|| align=right|4,663||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133205)||2003 QO64|| align=right|15,7|| align=right|2,743|| align=right|0,216|| align=right|12,84|| align=right|4,541||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133206)||2003 QD66|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,153|| align=right|5,83|| align=right|3,564||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133207)||2003 QO66|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,184|| align=right|1,29|| align=right|3,785||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133208)||2003 QG68|| align=right|16,4|| align=right|2,531|| align=right|0,091|| align=right|4,15|| align=right|4,027||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133209)||2003 QN68|| align=right|16,7|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|2,20|| align=right|3,598||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133210)||2003 QZ68|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,236|| align=right|6,59|| align=right|3,304||MBA||25. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133211)||2003 QG71|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,122|| align=right|7,50|| align=right|3,741||MBA||23. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133212)||2003 QB73|| align=right|17,0|| align=right|2,176|| align=right|0,174|| align=right|5,45|| align=right|3,209||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133213)||2003 QS73|| align=right|15,6|| align=right|2,855|| align=right|0,039|| align=right|8,52|| align=right|4,824||MBA||26. srpna 2003||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(133214)||2003 QF74|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,226|| align=right|26,59|| align=right|5,434||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133215)||2003 QE75|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,183|| align=right|5,55|| align=right|3,498||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133216)||2003 QT75|| align=right|15,5|| align=right|2,664|| align=right|0,260|| align=right|14,01|| align=right|4,347||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133217)||2003 QA76|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,223|| align=right|7,93|| align=right|4,673||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133218)||2003 QC77|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,199|| align=right|5,51|| align=right|3,618||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133219)||2003 QA79|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,201|| align=right|11,00|| align=right|4,322||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133220)||2003 QX79|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,133|| align=right|7,47|| align=right|3,591||MBA||25. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(133221)||2003 QU81|| align=right|14,9|| align=right|3,065|| align=right|0,124|| align=right|10,17|| align=right|5,364||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133222)||2003 QQ85|| align=right|15,7|| align=right|2,718|| align=right|0,157|| align=right|8,87|| align=right|4,480||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133223)||2003 QY87|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,190|| align=right|3,14|| align=right|3,505||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133224)||2003 QP88|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,276|| align=right|9,20|| align=right|4,601||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133225)||2003 QS88|| align=right|14,0|| align=right|3,161|| align=right|0,066|| align=right|16,03|| align=right|5,620||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133226)||2003 QE93|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,167|| align=right|5,63|| align=right|3,643||MBA||27. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133227)||2003 QW94|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,262|| align=right|10,36|| align=right|4,448||MBA||29. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133228)||2003 QK96|| align=right|16,1|| align=right|2,629|| align=right|0,274|| align=right|4,12|| align=right|4,263||MBA||31. srpna 2003||Pla D'Arguines||Pla D'Arguines
|-
|(133229)||2003 QT100|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,133|| align=right|6,18|| align=right|3,672||MBA||28. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133230)||2003 QW100|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,152|| align=right|0,89|| align=right|3,586||MBA||28. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133231)||2003 QR103|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,163|| align=right|7,10|| align=right|3,617||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133232)||2003 QM105|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,105|| align=right|14,50|| align=right|4,469||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133233)||2003 QC106|| align=right|14,8|| align=right|3,047|| align=right|0,095|| align=right|7,47|| align=right|5,318||MBA||30. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133234)||2003 QO106|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,204|| align=right|0,45|| align=right|3,668||MBA||31. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133235)||2003 QX106|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,047|| align=right|2,18|| align=right|4,480||MBA||30. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133236)||2003 QF107|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,177|| align=right|8,16|| align=right|3,437||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133237)||2003 QH107|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|3,651||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133238)||2003 QN107|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,238|| align=right|8,27|| align=right|3,447||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133239)||2003 QG109|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,081|| align=right|13,90|| align=right|4,053||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133240)||2003 QU110|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,176|| align=right|7,29|| align=right|3,495||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133241)||2003 QG111|| align=right|15,9|| align=right|2,485|| align=right|0,116|| align=right|5,27|| align=right|3,916||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133242)||2003 QT111|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,154|| align=right|7,54|| align=right|3,461||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133243)||2003 RT1|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,049|| align=right|7,11|| align=right|4,187||MBA||2. září 2003||Essen||Essen
|-
|(133244)||2003 RZ1|| align=right|15,5|| align=right|2,450|| align=right|0,095|| align=right|13,89|| align=right|3,834||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133245)||2003 RL2|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|4,94|| align=right|3,819||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133246)||2003 RB3|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,057|| align=right|11,09|| align=right|4,306||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133247)||2003 RK6|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,053|| align=right|14,24|| align=right|4,272||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133248)||2003 RN6|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,120|| align=right|7,74|| align=right|3,629||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133249)||2003 RS6|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,282|| align=right|8,48|| align=right|3,398||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133250)||2003 RK8|| align=right|16,5|| align=right|2,673|| align=right|0,101|| align=right|3,78|| align=right|4,369||MBA||5. září 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek